Oleg Makarov (cosmonauta) — cosmonauta russo
 Oleg Makarov (patinador) — patinador artístico russo

Desambiguações de antropônimos